Івонн Гулагонг виграла Відкритий чемпіонат Австралії з тенісу 1976 в одиночному розряді серед жінок, у фіналі перемігши Ренату Томанову з рахунком 6–2, 6–2.

Сіяні гравчині 
Сіяних гравчинь вказано нижче. Івонн Гулагонг — чемпіонка, для інших вказано коло, в якому вони вибули.

 Івонн Гулагонг (Чемпіонка)
 Керрі Рід (1 коло)
 Гельга Мастгофф (чвертьфіналістка)
 Сью Баркер (2 коло)
 Рената Томанова (фіналістка)
 Гелен Гурлей (півфіналістка)
 Леслі Боурі (чвертьфіналістка)
 Джанет Янг (2 коло)

Сітка

Фінальна частина

Попередні кола

Секція 1

Секція 2

Посилання 
 

Відкритий чемпіонат Австралії з тенісу
1975 в австралійському спорті
1976 в австралійському спорті
Тур WTA 1976